Berlangas de Roa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berlangas de Roa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Berlangas de Roa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar